

Aziende
 Gruppo Hager – società franco-tedesca operante nella metalmeccanica

Geografia
 Hager – montagna delle Alpi dello Stubai nelle Alpi Retiche orientali

Persone
 Åke Häger – ginnasta svedese
 Bryce Hager – giocatore di football americano statunitense
 Hermann Hager – farmacista e scrittore tedesco
 Jake Hager – wrestler e artista marziale misto statunitense
 Joseph Hager – linguista, lessicografo, orientalista, scrittore e accademico austriaco naturalizzato italiano
 Kristen Hager – attrice canadese
 Kurt Hager – politico e giornalista tedesco
 Leopold Hager – direttore d'orchestra austriaco
 Patrick Hager – hockeista su ghiaccio tedesco
 Stefan Hager – calciatore austriaco